Croce puede referirse a:

 Croce, comuna francesa.
 Benedetto Croce, filósofo y pensador italiano.
 Moca-Croce, comuna y población francesa.